Teemu Selänne, finski hokejist, * 3. junij 1970, Helsinki, Finska.

Selänne je kariero začel v domačem klubu Jokerit Helsinki v sezoni 1987/88. S klubom je osvojil naslov finskega državnega prvaka v sezoni 1991/92, ko je bil sam najboljši strelec lige. Leta 1988 je bil kot deseti izbran na NHL naboru s strani kluba Winnipeg Jets, za katerega je zaigral v sezoni 1992/93. V ligi NHL, kjer je igral še za klube Anaheim Ducks, San Jose Sharks in Colorado Avalanche, je v enaindvajsetih sezonah skupaj odigral 1451 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 684 golov in 773 podaj, ter 130 tekem končnice, na katerih je dosegel po 44 golov in podaj. V sezoni 2006/07 je s klubom Anaheim Ducks osvojil Stanleyjev pokal. V sezoni 2005/06 je prejel nagrado Billa Mastertona za najbolj športnega hokejista v ligi NHL, v sezonah 1997/98 in 1998/99 je prejel nagrado Maurica Richarda za najboljšega strelca v rednem delu lige NHL, v sezonah 1992/93 in 1996/97 je bil izbran v prvo postavo lige NHL, v sezonah 1997/98 in 1998/99 pa v drugo. V sezoni 1992/93 je prejel nagrado Calder Memorial Trophy za najboljšega novinca v ligi NHL. 

Za finsko reprezentanco je nastopil na petih olimpijskih igrah, na katerih je bil dobitnik ene srebrne in treh bronastih medalj, in petih svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik po ene bronaste in srebrne medalje. Na olimpijskih igrah je odigral 37 tekem ter dosegel 24 golov in 19 podaj, na svetovnih prvenstvih pa je odigral 43 tekem ter dosegel 25 golov in 23 podaj. Na olimpijskih turnirjih v letih 1992 in 2006 je bil najboljši strelec, 1998 in 2006 najboljši po točkah, leta 2006 izbran za najboljšega napadalca, leta 2014 pa za najkoristnejšega hokejista turnirja. Leta 1999 je bil izbran za  najkoristnejšega hokejista svetovnega prvenstva, leta 2003 pa je bil najboljši strelec.

11. januarja 2015 so v klubu Anaheim Ducks upokojili njegov dres s št. 8. Leta 2015 je bil sprejet v Finski hokejski hram slavnih. Leta 2015 je bil sprejet v Finski hokejski hram slavnih, leta 2017 pa v Mednarodni hokejski hram slavnih in Hokejski hram slavnih lige NHL.

Pregled kariere 

|-
| Jokerit Helsinki
| Finska ml. A liga
| 86/87
|
| 33
| 10
| 12
| 22
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska ml. A liga
| 87/88
|
| 33
| 43
| 23
| 66
|
| 18
|
| 5
| 4
| 3
| 7
|
| 2
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska 2. liga
| 87/88
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 88
|
| 6
| 7
| 9
| 16
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska 2. liga
| 88/89
|
| 35
| 36
| 33
| 69
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska ml. liga
| 88/89
|
| 5
| 7
| 3
| 10
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Urheilukoulu
| Finska ml. A liga
| 88/89
|
| 3
| 3
| 1
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska ml. A liga
| 88/89
|
| 3
| 8
| 8
| 16
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 89
|
| 7
| 5
| 5
| 10
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 89/90
|
| 11
| 4
| 8
| 12
| +3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska ml. A liga
| 90/91
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 90/91
|
| 42
| 33
| 25
| 58
| +13
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 10
| 6
| 5
| 11
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Kanadski pokal
| 91
|
| 6
| 1
| 1
| 2
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 91/92
|
| 44
| 39
| 23
| 62
| +33
| 20
|
| 10
| 10
| 7
| 17
| +7
| 18
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 92
|
| 8
| 7
| 4
| 11
| +6
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Winnipeg Jets
| NHL
| 92/93
|
| 84
| 76
| 56
| 132
| +8
| 45
|
| 6
| 4
| 2
| 6
| -3
| 2
|-
| Winnipeg Jets
| NHL
| 93/94
|
| 51
| 25
| 29
| 54
| -23
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 94/95
|
| 20
| 7
| 12
| 19
| +3
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Kontinentalni pokal
| 94/95
|
| 4
| 4
| 3
| 7
| +6
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Winnipeg Jets
| NHL
| 94/95
|
| 45
| 22
| 26
| 48
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Winnipeg Jets
| NHL
| 95/96
|
| 51
| 24
| 48
| 72
| +3
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mighty Ducks of Anaheim
| NHL
| 95/96
|
| 28
| 16
| 20
| 36
| +2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 6
| 5
| 3
| 8
| +7
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovni pokal
| 96
|
| 4
| 3
| 2
| 5
| +3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mighty Ducks of Anaheim
| NHL
| 96/97
|
| 78
| 51
| 58
| 109
| +28
| 34
|
| 11
| 7
| 3
| 10
| -3
| 4
|-
| Mighty Ducks of Anaheim
| NHL
| 97/98
|
| 73
| 52
| 34
| 86
| +13
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 98
|
| 5
| 4
| 6
| 10
| 0
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mighty Ducks of Anaheim
| NHL
| 98/99
|
| 75
| 47
| 60
| 107
| +18
| 30
|
| 4
| 2
| 2
| 4
| -1
| 2
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 99
|
| 11
| 3
| 8
| 11
| +5
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mighty Ducks of Anaheim
| NHL
| 99/00
|
| 79
| 33
| 52
| 85
| +6
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mighty Ducks of Anaheim
| NHL
| 00/01
|
| 61
| 26
| 33
| 59
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 00/01
|
| 12
| 7
| 6
| 13
|
| 0
|
| 6
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 01/02
|
| 82
| 29
| 25
| 54
| -11
| 40
|
| 12
| 5
| 3
| 8
| -3
| 2
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 02
|
| 4
| 3
| 0
| 3
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 02/03
|
| 82
| 28
| 36
| 64
| -6
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 03
|
| 7
| 8
| 3
| 11
| +3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 03/04
|
| 78
| 16
| 16
| 32
| +2
| 32
|
| 10
| 0
| 3
| 3
|
| 2
|-
| Finska
| Svetovni pokal 
| 04
|
| 6
| 1
| 3
| 4
| +1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mighty Ducks of Anaheim
| NHL
| 05/06
|
| 80
| 40
| 50
| 90
| +28
| 44
|
| 16
| 6
| 8
| 14
| 0
| 6
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 06
|
| 8
| 6
| 5
| 11
| +7
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 06/07
|
| 82
| 48
| 46
| 94
| +26
| 82
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 07/08
|
| 26
| 12
| 11
| 23
| +5
| 8
|
| 6
| 2
| 2
| 4
| -1
| 6
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 08
|
| 9
| 3
| 4
| 7
| -4
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 08/09
|
| 65
| 27
| 27
| 54
| -3
| 36
|
| 13
| 4
| 2
| 6
| -2
| 4
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 09/10
|
| 54
| 27
| 21
| 48
| +3
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska| Olimpijske igre| 10|
| 6| 0| 2| 2| -1| 0|
|
|
|
|
|
|
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 10/11
|
| 73
| 31
| 49
| 80
| +6
| 49
|
| 6
| 6
| 1
| 7
| -3
| 12
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 11/12
|
| 82
| 26
| 40
| 66
| -1
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 12/13
|
| 46
| 12
| 12
| 24
| -10
| 28
|
| 7
| 1
| 2
| 3
| +1
| 6
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 13/14
|
| 64
| 9
| 18
| 27
| +8
| 12
|
| 12
| 2
| 4
| 6
| -2
| 4
|-
| Finska| Olimpijske igre| 14|
| 6| 4| 2| 6| +3| 4'''
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1799
| bgcolor="#7FFF00" | 945
| bgcolor="#7FFF00" | 987
| bgcolor="#7FFF00" | 1932
| bgcolor="#7FFF00" | +192
| bgcolor="#7FFF00" | 814
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 124
| bgcolor="#7FFF00" | 53
| bgcolor="#7FFF00" | 44
| bgcolor="#7FFF00" | 97
| bgcolor="#7FFF00" | -10
| bgcolor="#7FFF00" | 72
|}

Sklici

Glej tudi 
 Seznam finskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 
 
 

Živeči ljudje
Finski hokejski desnokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2010
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2014
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Finsko
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Finsko
Finski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Winnipeg Jets)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1988
Hokejisti Jokerit Helsinki
Hokejisti Winnipeg Jets
Hokejisti Anaheim Ducks
Hokejisti San Jose Sharks
Hokejisti Colorado Avalanche
Hokejisti lige NHL z upokojenimi številkami
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih
Dobitniki Maurice "Rocket" Richard Trophy
Sprejeti v Hokejski hram slavnih lige NHL